Mălăiești, comune della Moldavia nel distretto di Orhei
Mălăiești, comune della Moldavia nel distretto di Grigoriopol in Transnistria